

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione faroese, che ha vinto nel 2007 e di cui è stato anche per sei volte capocannoniere, con il , club con cui nel corso degli anni ha anche totalizzato complessivamente 23 presenze e 7 reti nei turni preliminari delle competizioni UEFA per club.

Nazionale
Nel 2012 ha esordito nella nazionale faroese, con cui ha anche segnato 4 reti nella UEFA Nations League 2020-2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
Campionato faroese: 1
NSÍ Runavík: 2007

NSÍ Runavík: 2017

NSÍ Runavík: 2008

Individuale
Capocannoniere del campionato faroese: 4
2013 (21 gol), 2014 (22 gol), 2015 (21 gol), 2016 (23 gol)

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale faroese